Восточный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Восточный сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Восточный сельсовет — в Тындинском районе Амурской области.
 Восточный сельсовет — в Икрянинском районе Астраханской области.
 Восточный сельсовет — в Уярском районе Красноярского края.
 Восточный сельсовет — в Частоозерском районе Курганской области.
 Восточный сельсовет — в Светлинском районе Оренбургской области.
 Восточный сельсовет — в Советском районе Ставропольского края.